Делла Торре:

 Делла Торре — итальянский синьориальный род, доминировавший в большей части Ломбардии и северной Италии в XII и XIV веках.
 Делла Торре, Наполеоне — итальянский дворянин, был фактическим руководителем Милана в конце XIII века.